Cabo Renard

Personagens
Renard (James Bond)
Annette Renard
Maria Renard

Desambiguações de sobrenomes